Geib ist der Familienname folgender Personen:

 August Geib (1842–1879), deutscher frühsozialistischer Lyriker, Buchhändler und Mitglied des deutschen Reichstages
 Ekkehard Geib (* 1909), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat und Staatssekretär
 Ferdinand Geib (1804–1834), Jurist, Mitgründer des Deutschen Preß- und Vaterlandsvereins und Mitorganisator des Hambacher Festes
 Gordon Geib (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Hans Geib (1922–1995), deutscher Mundartautor und Kolumnist
 Hermann Geib (1872–1939), Jurist, Bürgermeister von Regensburg (1903–1910) Staatssekretär in mehreren Weimarer Regierungen, Ehrenmitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
 Johann Georg Geib (1739–1818), deutscher Orgelbaumeister
 Karl Geib (1777–1852), deutscher Schriftsteller und Verwaltungsbeamter
 Karl Gustav Geib (1808–1864), Kriminalist, Sekretär und Lehrer König Ottos von Griechenland, Professor der Rechte
 Otto Geib (1859–1920), deutscher Jurist, Professor der Rechte
 Theodor von Geib (1842–1908), deutscher Verwaltungsjurist
 Theodor Geib (1885–1944), deutscher General der Artillerie

Geib ist der Name folgender Orte:

 Geib, deutscher Name der Gemeinde Hybe in der Slowakei